Андрій Галацан — студент, його арешт спричинив 1906 року створення Комратської республіки.
 Галацан Віктор Миколайович (* 1929) — український науковець, кандидат технічних наук, лауреат Державної премії України.